Le Vau peut faire référence à :

Patronyme
Louis Le Vau (1612-1670), architecte français, connu notamment pour les châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Versailles ;
François Le Vau (1613-1676), architecte français, frère du précédent, connu notamment pour l'église Saint-Louis-en-l'Île et le château de Bercy ;

Toponyme
la rue Le Vau, à Paris ;
l'hôtel Le Vau, hôtel particulier parisien, dessiné par Louis Le Vau et aujourd'hui réuni à l'hôtel Lambert.

Voir aussi
 
 
 Amaury Leveaux
 Vau

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme